Koschier ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Purner-Koschier (* 1972), österreichische Radrennfahrerin
 Christiane Koschier-Bitante (* 1974), österreichische Radrennfahrerin

 Laurenz Koschier (1804–1879), österreichischer Beamter, Pionier der Briefmarke
 Rene Koschier (* 1939), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Košir